Catrdo mantequero puede referirse a:
 el nombre común de la planta Scolymus hispanicus;
 el nombre común de la planta Sonchus arvensis.